13-й набор астронавтов НАСА — набор астронавтов, производившийся НАСА в 1990 году. В результате отбора было зачислено 23 человека (из них 5 женщин) — 7 пилотов и 16 специалистов полёта. Все астронавты этого набора, впоследствии, участвовали, как минимум, в одном полёте.

История набора 
17 апреля 1989 года НАСА объявило о наборе до 15 претендентов в очередную группу астронавтов.
Заявления от желающих принимались до 30 июня 1989 года.
К окончанию срока подач заявлений в общей сложности было около 2,5 тысяч заявлений, из которых соответствовали всем требованиям 1945 претендентов.

За период с 18 сентября по 20 ноября 1989 года в Космическом центре имени Линдона Джонсона побывало в общей сложности 106 кандидатов.
Все претенденты были разбитых на 5 группы для проведения медицинской комиссии.

Также следует заметить, что из всех 106 человек, проходивших медицинского обследование, 26 кандидатов уже участвовали в предыдущих наборах НАСА. В итоге в набор 1990 года были зачислены 12 из них.

Финалисты отбора

Пилоты шаттла 
 Кокрелл, Кеннет Дейл (анг. Cockrell, Kenneth Dale)
 Общая продолжительность полётов — 64 дня 12 часов 25 минут.
 STS-56, шаттл «Дискавери». C 8 по 17 апреля 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-69, шаттл «Индевор». C 7 по 18 сентября 1995 года в качестве «пилота»;
 STS-80, шаттл «Колумбия». C 19 ноября по 7 декабря 1996 года в качестве «командира корабля»;
 STS-98, шаттл «Атлантис». C 7 по 20 февраля 2001 года в качестве «командира корабля»;
 STS-111, шаттл «Индевор». C 5 по 19 июня 2002 года в качестве «командира корабля».
 Коллинз, Айлин Мари (анг. Collins, Eileen Marie)
 Общая продолжительность полётов — 36 дней 8 часов 10 минут 8 секунд.
 STS-63, шаттл «Дискавери». С 3 по 11 февраля 1995 года в качестве «пилота»;
 STS-84, шаттл «Атлантис». С 15 по 24 мая 1997 года в качестве «пилота»;
 STS-93, шаттл «Колумбия». C 23 по 28 июля 1999 года в качестве «командира корабля»;
 STS-114, шаттл «Дискавери». C 26 июля по 9 августа 2005 года в качестве «командира корабля».
 Грегори, Уильям Джордж (анг. Gregory, William George)
 Общая продолжительность полётов — 16 дней 15 часов 8 минут.
 STS-67, шаттл Индевор". С 2 по 18 марта 1995 года в качестве «пилота»;
 Холселл, Джеймс Дональд (анг. Halsell, James Donald, Jr)
 Общая продолжительность полётов — 52 дней 10 часов 34 минут.
 STS-65, шаттл «Колумбия». C 8 по 23 июля 1994 года в качестве «пилота»;
 STS-74, шаттл «Атлантис». C 12 по 20 ноября 1995 года в качестве «пилота».
 STS-83, шаттл «Колумбия». C 4 по 8 апреля 1997 года в качестве «командира корабля»;
 STS-94, шаттл «Колумбия». C 1 по 17 июля 1997 года в качестве «командира корабля»;
 STS-101, шаттл «Атлантис». C 19 по 29 мая 2000 года в качестве «командира корабля».
 Прекорт, Чарлз Джозеф (анг. Precourt, Charles Joseph)
 Общая продолжительность полётов — 38 дней 20 часов 16 минут.
 STS-55, шаттл «Колумбия». C 26 апреля по 6 мая 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-71, шаттл «Индевор». C 27 июня по 7 июля 1995 года в качестве «пилота»;
 STS-84, шаттл «Атлантис». C 15 по 24 мая 1997 года в качестве «командира корабля»;
 STS-91, шаттл «Дискавери». Со 2 по 12 июня 1998 года в качестве «командира корабля».
 Сиэрфосс, Ричард Алан (анг. Searfoss, Richard Alan)
 Общая продолжительность полётов — 39 дней 3 часов 18 минут.
 STS-58, шаттл «Колумбия». C 18 октября по 1 ноября 1993 года в качестве «пилота»;
 STS-76, шаттл «Атлантис». C 22 по 31 марта 1996 года в качестве «пилота»;
 STS-90, шаттл «Колумбия». C 17 апреля по 3 мая 1998 года в качестве «командира корабля».
 Уилкатт, Терренс Уэйд (анг. Wilcutt, Terrence Wade)
 Общая продолжительность полётов — 42 дней 5 минут.
 STS-68, шаттл «Индевор». C 30 сентября по 11 октября 1994 года в качестве «пилота»
 STS-79, шаттл «Атлантис». C 16 по 26 сентября 1996 года в качестве «пилота»
 STS-89, шаттл «Индевор». C 23 по 31 января 1998 года в качестве «командира корабля»
 STS-106, шаттл «Атлантис». C 8 по 20 сентября 2000 года в качестве «командира корабля»

Специалисты по полезной нагрузке 
 Бурш, Дэниел Уилер (анг. Bursch, Daniel Wheeler)
 Общая продолжительность полётов — 195 дней 19 часов 39 минут 17 секунд.
 STS-51, шаттл «Дискавери». С 12 по 22 сентября 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-68, шаттл «Индевор». С 30 сентября по 11 октября 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-77, шаттл «Индевор». С 19 по 29 мая 1996 года в качестве «специалиста полёта»;
 МКС-4. C 5 декабря 2001 года по 19 июня 2002 года в качестве «бортинженера».
 Чиао, Лерой (анг. Chiao, Leroy)
 Общая продолжительность полётов — 229 дней 8 часов 43 минуты 40 секунд.
 STS-65, шаттл «Колумбия». C 8 по 23 июля 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-72, шаттл «Индевор». С 11 января по 20 января 1996 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-92, шаттл «Дискавери». С 11 по 24 октября 2000 года в качестве «специалиста полёта»;
 МКС-10. C 16 октября 2004 года по 24 апреля 2005 года в качестве «командир экипажа».
 Клиффорд, Майкл Ричард Юрэм (анг. Clifford, Michael Richard Uram)
 Общая продолжительность полётов — 27 дней 18 часов 24 минуты 40 секунд.
 STS-53, шаттл «Дискавери». Со 2 по 9 декабря 1992 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-59, шаттл «Индевор». C 9 по 20 апреля 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-76, шаттл «Атлантис». C 22 по 31 марта 1996 года в качестве «специалиста полёта».
 Хэррис, Бернард Энтони мл. (анг. Harris, Bernard Anthony, Jr.)
 Общая продолжительность полётов — 18 дней 6 часов 8 минуты.
 STS-55, шаттл «Колумбия». C 26 апреля по 6 мая 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-63, шаттл «Дискавери». C 3 по 11 февраля 1995 года в качестве «специалиста полёта».
 Хелмс, Сьюзан Джейн (анг. Helms, Susan Jane)
 Общая продолжительность полётов — 210 дней 23 часа 6 минут.
 STS-54, шаттл «Индевор». C 13 по 19 января 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-64, шаттл «Дискавери». C 9 по 20 сентября 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-78, шаттл «Колумбия». C 20 июня по 7 июля 1996 года в качестве «командира корабля»;
 STS-102, шаттл «Дискавери». C 8 марта 2001 года в качестве «специалиста полёта»;
 МКС-2. C 8 марта по 22 августа 2001 года в качестве «бортинженера».
 Джоунс, Томас Дэвид (анг. Jones, Thomas David)
 Общая продолжительность полётов — 53 дня 49 минут.
 STS-59, шаттл «Индевор». C 9 по 20 апреля 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-68, шаттл «Индевор». C 30 сентября по 11 октября 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-80, шаттл «Колумбия». C 19 ноября по 7 декабря 1996 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-98, шаттл «Атлантис». C 7 по 20 февраля 2001 года в качестве «специалиста полёта».
 МакАртур, Уилльям Сёрлз, мл. (анг. McArthur, William Surlers, Jr.)
 Общая продолжительность полётов — 224 дня 22 часа 23 минуты 33 секунды.
 STS-58С, шаттл «Колумбия». C 18 октября по 1 ноября 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-74, шаттл «Атлантис». C 12 по 20 ноября 1995 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-92, шаттл «Дискавери». C 11 по 24 октября 2000 года в качестве «специалиста полёта»;
 МКС-12. C 1 октября 2005 года по 8 апреля 2006 года в качестве «командир экипажа».
 Ньюман, Джеймс Хансен (анг. Newman, James Hansen)
 Очоа, Эллен Лори (анг. Ochoa, Ellen Lauri)
 Общая продолжительность полётов — 40 дней 19 часов 36 минут.
 STS-56, шаттл «Дискавери». C 8 по 17 апреля 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-66, шаттл «Атлантис». C 3 по 14 ноября 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-96, шаттл «Дискавери». C 27 мая по 6 июня 1999 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-110, шаттл «Атлантис». C 8 по 19 апреля 2002 года в качестве «специалиста полёта».
 Сега, Роналд Майкл (анг. Sega, Ronald Michael)
 Общая продолжительность полётов — 17 дней 12 часов 25 минут.
 STS-60, шаттл «Дискавери». C 3 по 11 февраля 1994 года в качестве «специалиста пилота»;
 STS-76, шаттл «Атлантис». C 22 по 31 марта 1996 года в качестве «специалиста пилота».
 Шёрлок, Нэнси Джейн (анг. Sherlock, Nancy Jane)
 Общая продолжительность полётов — 41 день 15 часов 32 минуты.
 STS-57, шаттл «Индевор». C 21 июня по 1 июля 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-70, шаттл «Дискавери». C 13 по 22 июля 1995 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-88, шаттл «Индевор». C 4 по 16 декабря 1998 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-109, шаттл «Колумбия». C 1 по 12 марта 2002 года в качестве «специалиста полёта».
 Томас, Доналд Алан (анг. Thomas, Donald Alan)
 Общая продолжительность полётов — 43 дня 8 часов 13 минут.
 STS-65, шаттл «Колумбия». C 8 по 23 июля 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-70, шаттл «Дискавери». C 13 по 22 июля 1995 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-83, шаттл «Колумбия». C 4 по 8 апреля 1997 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-94, шаттл «Колумбия». C 1 по 17 июля 1997 года в качестве «специалиста полёта»;
 Восс, Дженис Элейн (анг. Voss, Janice Elaine)
 Общая продолжительность полётов — 43 дня 8 часов 13 минут.
 STS-57, шаттл «Колумбия». C 21 июня по 1 июля 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-63, шаттл «Дискавери». C 3 по 11 февраля 1995 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-83, шаттл «Колумбия». C 4 по 8 апреля 1997 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-94, шаттл «Колумбия». C 1 по 17 июля 1997 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-99, шаттл «Индевор». C 11 по 22 февраля 2000 года в качестве «специалиста полёта»;
 Уолз, Карл Эрвин (анг. Walz, Carl Erwin)
 Общая продолжительность полётов — 230 дня 13 часов 04 минут.
 STS-51, шаттл «Дискавери». С 12 по 22 сентября 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-65, шаттл «Колумбия». C 8 по 23 июля 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-79, шаттл «Атлантис». C 16 по 26 апреля 1996 года в качестве «специалиста полёта».
 Уайсофф, Питер Джеффри Келси (анг. Wisoff, Peter Jeffrey Kelsay)
 Общая продолжительность полётов — 44 дня 8 часов 9 минут.
 STS-57, шаттл «Колумбия». C 21 июня по 1 июля 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-68, шаттл «Индевор». C 30 сентября по 11 октября 1994 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-81, шаттл «Атлантис». C 12 по 22 января 1997 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-92, шаттл «Дискавери». C 11 по 24 октября 2000 года в качестве «специалиста полёта».
 Вулф, Дэвид Александер (анг. Wolf, David Alexander)
 Общая продолжительность полётов — 168 дней 8 часов 57 минут.
 STS-58, шаттл «Колумбия». C 18 октября по 1 ноября 1993 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-86,STS-89 шаттл «Атлантис», «Индевор». C 26 сентября 1997 по 31 января 1998 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-112, шаттл «Атлантис». C 7 по 18 октября 2002 года в качестве «специалиста полёта»;
 STS-127, шаттл «Атлантис». C 15 по 31 июля 2009 года в качестве «специалиста полёта».

Группы

Первая группа 
Кандидаты первой группы проходили обследования с 18 сентября 1989 года:

Вторая группа 
Претенденты второй группы проходили обследование со 2 октября 1989 года:

Третья группа 
Претенденты третьей группы проходили обследование с 23 октября 1989 года:

Четвёртая группа 
Претенденты четвёртой группы проходили обследование с 30 октября 1989 года:

Пятая группа 
Претенденты пятой группы проходили обследование с 12 ноября 1989 года:

См. также 
 Спейс шаттл
 Специалист по полезной нагрузке
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Отряды астронавтов НАСА
Появились в 1990 году в США
1990 год в космонавтике